Plaats in Indonesië
 Kubangsari (Ciwandan), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilegon in de provincie Bantam
 Kubangsari (Ketanggungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Kubangsari (Cikalong), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java